bykowiec – dawniej: bicz rzemienny

Integralne części wsi w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 2
 Bykowiec – część wsi Prądzew w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Rusiec
 Bykowiec – część wsi Dalewice w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koniusza

Zobacz też 
 Bykowce

Przypisy